Kristof Trouvé (Deinze, 11 augustus 1976) is een Belgisch voormalig professioneel wielrenner. Hij reed voor Vlaanderen 2002, Palmans en MrBookmaker.com. Eerder liep hij stage bij Lotto-Isoglass. In 1994 werd hij Belgisch kampioen bij de junioren en in 1996 tweede in Luik-Bastenaken-Luik U23. Verder won hij in 1994 de Kristallen fiets voor 'Beste jongere'.

Belangrijkste overwinningen 

1994
  Belgisch kampioen op de weg, Junioren

1996
 3e etappe OZ Wielerweekend

1997
 Zesbergenprijs Harelbeke

2000
 Textielprijs Vichte

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Externe link 

Trouve, Kristof